Села:
 Бурівка — Сумська область, Лебединський район
 Бурівка — Харківська область, Валківський район
 Бурівка — Чернігівська область, Городнянський район